Граф А́льфред Ю́зеф Пото́цкий (; 29 июля 1817 или 1822, Ланьцут — 18 мая 1889, Париж) — польский магнат из рода Потоцких, австро-венгерский государственный и политический деятель, маршал Галицкого Сейма, наместник Королевства Галиции и Лодомерии. В 1870—1871 — министр-президент Цислейтании.

Биография 
Происходил из влиятельного польского дворянского рода Потоцких. В 1848 стал депутатом Рейхсрата. Поступил на дипломатическую службу. С 1861 наследственный член Палаты господ (Heerenhaus). В 1863—1869 — депутат Сейма Галиции, с 1875 до 1877 был его маршалом (председателем).

С 30 декабря 1867 по 15 января 1870 — министр земледелия в правительствах Карла Вильгельма фон Ауэршперга и Эдуарда Тааффе. Был сторонником федерализации Цислейтании, подал в отставку после того, как его точка зрения не получила поддержки в правящих кругах.

12 апреля 1870 назначен министр-президентом и министром земледелия (до 6 мая). 28 июня 1870 — 6 февраля 1871 — также министр обороны родины (Landesverteidigungsminister). На время, в течение которого работало правительство Потоцкого, пришлось решение о разрыве Конкордата с Римско-католической Церковью. Предпринял попытку выработать механизм федерализации Цислейтании, но не нашел поддержки со стороны потенциальных союзников — чешских депутатов Рейхсрата. 4 февраля 1871 подал в отставку.

В 1875—1883 — австрийский штатгальтер Галиции. Проявил себя как либерально-консервативный монархист, предпринимал усилия для урегулирования конфликтов между польским и русинским населением, развития сельского хозяйства и сельхозпереработки. В 1873 году стал одним из инициаторов создания в Кракове Польской академии знаний.

Кавалер ордена Золотого Руна. Известен как заказчик строительства дворца Потоцких во Львове, достраивал дворец уже его сын Роман.

Семья 
 Дед — Ян Потоцкий (1761—1815), автор «Рукописи, найденной в Сарагосе».
 Отец — Альфред Потоцкий (1785—1862), 1-й ординат ланьцутский.
 Мать — Жозефина Чарторыйская (1788—1862), дочь Юзефа Клеменса Чарторыйского (1740—1810) и Дороты Барбары Яблоновской (1760—1844)
 Жена — Мария Климентина Сангушко (1830—1903), дочь князя Романа Сангушко (1800—1881) и Натальи Потоцкой (1810—1830). Сочетались браком в 1851 году в поместье тестя, Славуте.

Дети 
 граф Роман Потоцкий (1852—1915), 1-я жена (с 1882 года): графиня Изабелла Потоцкая (1864—1883), 2-я жена (с 1885 года): княжна Матильда Мария Эльжбета Радзивилл (1861—1950)
 графиня Юлия Потоцкая (1854—1921), муж (с 1872 года): граф Владислав Михаил Пий Браницкий (1848—1914)
 графиня Клементина Потоцкая (1856—1921), муж (с 1878 года): граф Ян Тышкевич (1851—1901)
 граф Юзеф Николай Ксаверий Мария Альфред Якуб Потоцкий (1862—1922), жена (с 1892 года): княжна Хелена Августа Паулина София Мария Радзивилл (1874—1958)

Литература 
 W. Goldinger — J. Zdrada: Potocki, Alfred Graf. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 8, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983, ISBN 3-7001-0187-2.
 Meyers Großes Konversations-Lexikon Band 16, Leipzig 1908.
 Christian Schärf: Ausgleichspolitik und Pressekampf in der Ära Hohenwart. Die Fundamentalartikel von 1871 und der deutsch-tschechische Konflikt in Böhmen. Verlag Oldenbourg, München 1996

Ссылки 
 Alfred Józef Marian Potocki ze Złotego Potoka herbu Pilawa (Srebrna) — biografia
 POTOCCY

Альфред Юзеф
Министры-президенты Австрии
Персоналии:Львов
Министры ландвера Цислейтании
Маршалы Галицкого сейма
Послы Галицкого сейма 1-го созыва
Послы Галицкого сейма 2-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии